Hillerslev Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Hillerslev Kirke (Faaborg-Midtfyn Kommune) – en kirke i Hillerslev Sogn i Faaborg-Midtfyn Kommune
 Hillerslev Kirke (Thisted Kommune) – en kirke i Hillerslev Sogn i Thisted Kommune